Schyroka Balka (ukrainisch ; russische Entsprechung Широкая Балка/Schirokaja Balka) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Schyroka Balka (Biljajiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka
 Schyroka Balka (Cherson), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson
 Schyroka Balka (Dolynska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dolynska
 Schyroka Balka (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
 Schyroka Balka (Jurjiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka
 Schyroka Balka (Mariupol), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol
 Schyroka Balka (Horliwka), Ansiedlung in der Oblast Donezk, Stadtkreis Horliwka